

Cinéma 
Le Drapeau est le titre de plusieurs films :
 Le Drapeau, film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1907 ;
 Le Drapeau (ou L'Étendard ou encore Tiphaine ou L'âme des Flandres), film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1911 ;

Presse 
 Le Drapeau, journal français ayant paru de fin 1891 à fin 1911.